Dyppeln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dyppeln (Ingarö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (0,01 ha)
Dyppeln (Värmdö socken, Uppland, 657576-166160), sjö i Värmdö kommun,  (7 ha)
Dyppeln (Värmdö socken, Uppland, 657874-165537), våtmark i Värmdö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn